Polom può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Polom, comune del distretto di Přerov, nella regione di Olomouc
Polom, comune del distretto di Rychnov nad Kněžnou, nella regione di Hradec Králové